Смолька — польське прізвище.

 Смолька Станіслав — історик і публіцист, професор Львівського та Ягелонського університетів
 Францішек Ян Смолька — польський політик, правник, президент австрійської Державної ради (парламенту) у 1880-х рр.

Див. також 
 Смолка

Польські прізвища